Robert Atkinson peut désigner :
 Robert Atkinson Davis (1841-1903), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Robert Atkinson (1898-1982), un astronome et physicien britannique.